«Толстый Густав» и «До́ра» (, «Тяжелый Густав») — уникальные сверхтяжёлые железнодорожные артиллерийские орудия германской армии. Разработаны фирмой «Крупп» в конце 1930-х годов. Предназначались для разрушения укреплений линии Мажино и фортификаций на границе Германии и Бельгии. Первое орудие было применено при штурме Севастополя в 1942 году, второе было построено, но никогда не использовалось. В российской историографии принято данные орудия обозначать общим термином «Дора».

История 
После Первой мировой войны развитие немецкой артиллерии было ограничено положениями Версальского договора. Германии было запрещено иметь орудия калибра свыше 150 мм, а также любые противотанковые и зенитные пушки. Поэтому, по мнению лидеров нацистской Германии, создание мощной и крупнокалиберной артиллерии было делом престижа.

Проектирование, постройка и испытания 
В 1936 году при посещении завода фирмы «Крупп» Адольф Гитлер потребовал от руководства концерна создать сверхмощное орудие для разрушения французской линии Мажино и бельгийских пограничных фортов (таких, как форт Эбен-Эмаэль). Орудие должно было обладать углом вертикального наведения +65° и максимальной дальнобойностью 35—45 км, а снаряд орудия должен был пробивать броню толщиной 1 м, бетон толщиной 7 м и твёрдый грунт 30 м. Конструкторскую группу фирмы «Крупп», занявшуюся созданием нового сверхмощного орудия по предложенному тактико-техническому заданию, возглавил профессор Эрих Мюллер, который обладал огромным опытом в данной области. В 1937 году проект был завершён, и в том же году фирме «Крупп» выдали заказ на изготовление нового орудия, после чего концерн взялся за его немедленное производство, которое должно было завершиться в 1940 году, но фирма не смогла уложиться в заявленные сроки, и постройка была закончена только в 1941 году. 

В «Крупп» первое орудие было названо «Schwerer Gustav» («Тяжелый Густав»), в честь директора фирмы — Густава фон Болена и Гальбаха Круппа. В 1942 году было создано идентичное второе 800-мм орудие, которое получило название «Тяжелый Густав 2», а название «Дора» для него возникло уже в артиллерии.  Заказ обошёлся государству в 10 миллионов рейхсмарок. На эти деньги можно было произвести около 250 шт. 150-мм гаубиц 15 cm sFH 18 или 20 шт. 240-мм пушек К3. Также было спроектировано, но не достроено третье орудие идентичного типа, но с калибром ствола 520 мм и длиной 48 метров, получившее название «Langer Gustav» («Длинный Густав»).

В 1941 году орудия были испытаны на полигоне в Хиллерслебен (Саксония) (в 120 км к западу от Берлина) и Рюгенвальде (Померания) в присутствии Адольфа Гитлера, Альберта Шпеера и других высокопоставленных армейских чинов. Результаты испытаний соответствовали требованиям технического задания, хотя установки не имели некоторых механизмов. К концу 1941 года все испытания были закончены и орудие было полностью готово к боевому применению, к этому времени было изготовлено более тысячи снарядов калибра 800 мм.

Боевое применение при штурме Севастополя 
Орудие было применено при штурме Севастополя в 1942 году. В феврале 1942 года 672-й дивизион () был отправлен в Крым в распоряжение командующего 11-й армией генерал-полковника фон Манштейна, осаждавшего Севастополь. Приказ об отправке полковник Бом получил лично от начальника генерального штаба генерал-полковника Ф. Гальдера. Основной задачей стал обстрел батарей Севастополя, портовых сооружений, заглубленных командных пунктов и складов боеприпасов.

Подготовка позиции 

 при облете окрестностей Бахчисарая. Её выбрали на дистанции около 25 км от обстреливаемых целей (расположенных в северном оборонительном районе Севастополя), в районе поселка Дуванкой (в 2 км к югу от ж.д. станции Бахчисарай). Это была открытая всхолмленная местность, отроги горы Узун-Сырт (не путать с одноимённой в Коктебеле). Силами советских военнопленных была вырыта траншея-укрытие длиной около 200 м и глубиной до 10 м, направленная на юго-запад к Севастополю, для размещения орудия. Восточнее холма к станции Бахчисарай был проложены подъездные пути, а западнее холма проложили «усы» — слегка развернутые друг относительно друга сдвоенные железнодорожные пути, обеспечивающие горизонтальную «наводку» орудия в пределах 45°. На участке подвоза артиллерийской системы к выемке-укрытию и непосредственно в ней железнодорожный путь построили трехколейным (а не четырёхколейным, как на полигоне в Германии), для обеспечения перемещения монтажных кранов во время сборки орудия, а во время стрельбы — для параллельного размещения транспортно-заряжающих вагонов со снарядами и зарядами. Работы велись спешно и круглосуточно. Подготовка огневой позиции завершилась к июню 1942 года. В месте развертывания орудия построили сортировочную станцию. Сюда в 43 вагонах первого поезда прибыли обслуживающий персонал, кухня и средства маскировки. В 16 вагонах второго поезда — монтажный кран и вспомогательное оборудование. В 17 вагонах третьего — доставили части лафета и мастерские. Четвёртый поезд в 20 вагонах перевез 400-тонный 32-метровый ствол и механизмы заряжания. В 10 вагонах пятого поезда, (с контролем температуры — 15°С), размещались снаряды и заряды. После подготовительных работ основные части установки были поданы на позицию, началась сборка, которая длилась неделю. Использовались два железнодорожных подъемных крана с двигателями мощностью по 1000 л.с. Для технической помощи к орудию были прикомандированы 20 гражданских специалистов изготовителя.

Секретность работ обеспечивалась усиленной маскировкой, район строительства был объявлен закрытой зоной, в воздухе постоянно патрулировали истребители 8-го авиакорпуса генерала В. фон Рихтгоффена. В результате ни советской военной разведке, ни местным подпольщикам до самого окончания осады Севастополя не удалось приблизиться к «Доре». Среди местного населения ходили слухи о немецкой «Царь-пушке». Наземная охрана позиции возлагалась на караульную часть численностью 300 бойцов, а также большую группу военной полиции и специальную команду со сторожевыми собаками. От воздушных атак «Дору» добавочно прикрывал усиленный артиллерийский дивизион ПВО численностью 400 человек (Манштейн упоминал о двух дивизионах), состоящий из батареи 88-мм зенитных орудий и батареи 20-мм зенитных автопушек. Прикомандированное военно-химическое подразделение в 500 человек было предназначено для постановки дымовых завес. Имелась также полевая почта и публичный дом. Общая численность войск, привлеченных к обслуживанию артустановки «Дора», достигала более 4000 человек.

Боевые стрельбы 
Боевую стрельбу «Дора» начала рано утром 5 июня 1942 года. Транспортер с орудием был выведен из выемки в холме на «усы», был задействован привязной аэростат наведения. Орудие вместе с транспортером домкратами было окончательно наведено на цель по горизонтали. После заряжания стволу придали угол возвышения 53°. После этого зарядный состав ушел в укрытие. В 5 часов 35 минут произошел первый выстрел. Он вызвал эффект небольшого землетрясения. Грохот при сгорании за 6 миллисекунд свыше 900 килограммов пороха и выталкивании 7-тонного снаряда был колоссальным. Звуковой волной на станции Бахчисарай были выбиты стекла. Звук слышали в Симферополе за 35 км. Через 45 секунд снаряд взорвался в районе цели № 1 — склада боеприпасов 95-й дивизии (севернее станции Мекензиевые горы). Ещё 7 выстрелов были произведены по береговой батарее № 16 (южнее Любимовки). 6 выстрелов были сделаны по зенитной батарее ПВО ЧФ № 365. Обстрел закончился в 19 ч 58 мин. На следующий день 6 июня, с 8 ч 28 мин до 19 ч 45 мин, «Дора» сделала ещё 16 выстрелов. 7 выстрелов по командному пункту зенитного дивизиона 61-го артполка ПВО (к северу от поселка Бартеневка) и 9 выстрелов по штольням арсенала (Сухарная балка). 7 июня с 5 ч 17 мин до 9 ч 48 мин велся обстрел арсенала (7 выстрелов). 11 июня было сделано 5 выстрелов по опорному пункту 95-й стрелковой дивизии, расположенному в старых укреплениях времен Крымской войны. 17 июня за два часа (с 4 ч 48 мин до 6 ч 44 мин) было сделано пять выстрелов по Бронебашенной батарее № 30. Последние пять выстрелов были сделаны 26 июня опытными фугасными снарядами, привезенными в Крым для баллистических испытаний. В сторону моря на максимальную дальность были выпущены четыре снаряда. Пятый снаряд был выпущен по Корабельной стороне.

Захват остатков орудия и его исследование в СССР 
Из Бахчисарая ствол «Доры» был отправлен на ремонт, на заводы Круппа в Эссен. После взятия Севастополя лафет «Доры» отправили под Ленинград, в район станции Тайцы. Когда началась операция по прорыву блокады Ленинграда, немцы спешно эвакуировали суперпушку в Баварию. В 1944 году после освобождения Крыма, советские специалисты пытались локализовать огневую позицию, но все материалы были тщательно вывезены. 22 апреля 1945 года передовые части армии союзников в 36 километрах от города Ауэрбах (Бавария) обнаружили остатки взорванных немцами орудий «Дора» и «Густав». В СССР были организованы инженерные комиссии для изучения оружия и техники поверженной нацистской Германии. Исследовалось и захваченное 800-мм орудие. «… в июле 1946 года специальная группа советских специалистов по заданию Министерства вооружений предприняла изучение 800-мм установки. Группой составлен отчет с описанием, чертежами и фото 800-мм орудия и проведена работа по подготовке к вывозу 800-мм железнодорожной установки в СССР». Руководил работой группы инженер-майор Б. Житков. Установка была привезена в Советский Союз и отправлена на артиллерийский полигон Ржевка под Ленинградом. Здесь комиссия специалистов артиллерийского полигона, изучив узлы орудия, констатировала, что ничего нового в них для советских конструкторов нет. Части орудия пролежали на Ржевке четыре года. Затем они были перевезены на артиллерийский завод «Баррикады». Здесь их изучали ещё два года. В дальнейшем всё, что осталось от этих гигантов 2-й Мировой войны, было отправлено в лом на переплавку.

Оценки 
Задачи, для которых проектировались суперпушки, в конце войны успешно решались авиацией. При этом показатели мобильности и сроков подготовки у пушек были весьма низкими. Время подготовки орудия к стрельбе складывалось из времени оборудования огневой позиции (от 3 до 6 недель) и времени сборки всей артиллерийской установки (трое суток). Для оборудования огневой позиции требовался участок длиной 4120—4370 метров. Большинство послевоенных авторов оценили соотношение боевых возможностей артсистем сверхкрупного калибра к затраченным ресурсам как неудовлетворительное. Аналогичного вывода придерживались и непосредственные участники войны.

Немецкий фельдмаршал Манштейн отметил боевые возможности орудия, но они не компенсировали затраты войск прикрытия, проблемы подготовки позиции и логистики:
 ..знаменитая пушка «Дора» калибра 800 мм. Она была спроектирована для разрушения наиболее мощных сооружений линии Мажино, однако использовать её там для этого не пришлось. Это было чудо артиллерийской техники. Ствол имел длину порядка 30 м, а лафет достигал высоты трёхэтажного дома. Потребовалось около 60 железнодорожных составов, чтобы по специально проложенным путям доставить это чудовище на огневую позицию. Для его прикрытия постоянно стояло наготове два дивизиона зенитной артиллерии. В целом эти расходы, несомненно, не соответствовали достигаемому эффекту. Тем не менее, это орудие одним выстрелом уничтожило большой склад боеприпасов на северном берегу бухты Северной, укрытый в скалах на глубине 30 м.

Начальник Генерального штаба сухопутных войск нацистской Германии, генерал-полковник Франц Гальдер:
«настоящее произведение искусства, однако совершенно бесполезное».

Советскую сторону представляет мнение прославленного советского конструктора артиллерии, Героя Социалистического Труда В. Г. Грабина. В 1968 году на вопрос журналиста журнала «Смена» Е. Месяцева о том, имелись ли на вооружении советских артиллерийских войск сверхдальнобойные орудия, ответил:
«… нашему конструкторскому бюро приходилось проектировать 650-мм орудие. Должен сказать, что очень сложно изготовить такие пушки — для одного орудия нужен целый завод, а потребность в них, как показала практика, невелика».

Характеристики

См. также 
 Карл (самоходная мортира) — немецкая тяжёлая самоходная мортира периода Второй мировой войны.
 Little David (мортира) — экспериментальная американская мортира конца Второй мировой войны.
 «Grand Slam» — сейсмическая бомба, применявшаяся Королевскими ВВС против важных стратегических объектов в годы Второй мировой войны.

Ссылки и примечания

Литература 
 «Вторая мировая война — День за днём 1939—1945», («Campaigns of World War II — Day by Day 1939—1945») 2003 Amber Books Ltd. перевод A.Колина, Я.Колиной.
 Манштейн, Э. фон «Утерянные победы» [пер. с нем.]/ Эрих фон Манштейн. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. — 828, [4] с.: 16 л. ил.
 «Как ковался Германский меч — Промышленный потенциал Третьего рейха», («Die Deutsche industrie im kriege, 1939—1945») 2006 «Яуза», «Эксмо», перевод Г. Смирнов, В.Шаститко.

Дополнительные источники 

 Как гигантская пушка «Дора» могла изменить ход Второй мировой войны
 Немецкие сверхтяжелые артиллерийские системы под Севастополем
 Супер-пушка «Дора»
 «Дора»
 80 cm cannon «Dora»
 Николай Семена. О некоторых малоизвестных страницах истории обороны Севастополя
 Орудие-призрак

Артиллерия калибра 807 мм
Артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Железнодорожная артиллерия
Артиллерия большой и особой мощности
Уникальные артиллерийские орудия
Осадная артиллерия
Dora
Появились в 1937 году в Германии
1942 год в Крыму